Abastumani může být:

 Abastumani – obec v Gruzii
 Abastumanská astrofyzikální observatoř – astrofyzikální observatoř v Gruzii
 1390 Abastumani – planetka pojmenovaná po observatoři